Hardin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hardin Township (Arkansas)
 Hardin Township (Illinois)
 Hardin Township (Greene County, Iowa)
 Hardin Township (Hardin County, Iowa)
 Hardin Township (Johnson County, Iowa)
 Hardin Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Hardin Township (Webster County, Iowa)
 Hardin Township (Missouri)

Siehe auch:
 Harding Township